Camel har flere betydninger:
 Camel (band)
 Camel (cigaretmærke)

Se også
Camelus - en dyreslægt, der hedder Camels på engelsk.